Ludwik Eugeniusz Stankiewicz (ur. 1888), oficer piechoty Wojska Polskiego
 Ludwik Antoni Stankiewicz (1908-1956), oficer dyplomowany broni pancernej Wojska Polskiego
 Ludwik Stankiewicz (ur. 1898), żołnierz Legionów Polskich, oficer piechoty Wojska Polskiego, kawaler Krzyża Niepodległości

Przypisy